Лебя́жье — станция Октябрьской железной дороги на линии Санкт-Петербург — Калище в посёлке городского типа Лебяжье Ломоносовского района Ленинградской области. От станции отходит ветка на Краснофлотск, по которой с 11 января 2011 года прекращено движение электропоездов.

Примечания 

Станции Санкт-Петербург — Витебского отделения Октябрьской железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Ломоносовского района Ленинградской области